Болейн () — английская фамилия. Известные носители:
 Болейн, Анна (1507—1536) — вторая жена короля Англии Генриха VIII.
 Болейн, Джеффри (1406—1463) — английский купец, служивший лорд-мэром Лондона в 1457—1458 годах.
 Болейн, Джордж (1503 или 1504—1536) — брат Анны и Мэри Болейн.
 Болейн, Мария (1499—1543) — сестра Анны Болейн, фаворитка Генриха VIII.
 Болейн, Томас (ок. 1477—1539) — английский придворный деятель, отец Анны, Мэри и Джорджа Болейнов.

Другое 
 Болейн Граунд — футбольный стадион, расположенный в Лондоне в районе Аптон Парк, Ньюхэм.

См. также 
 «Анна Болейн (опера)» — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти.
 «Ещё одна из рода Болейн» — исторический роман Филиппы Грегори и его экранизации.